Щуров, Анатолий:
 Щуров, Анатолий Игнатьевич (род. 1938) — советский борец классического стиля.
 Щуров, Анатолий Павлович (в монашестве Амвросий; 1930—2016) — епископ Русской православной церкви.